Луфтвафе (Вермахт)
 Луфтвафе (Бундесвер)